Международная астрономическая олимпиада () — ежегодное образовательно-просветительское мероприятие для школьников 14-18 лет из разных стран по астрономии, включающее интеллектуальное состязание. Это одна из международных олимпиад школьников. Одной из основных задач IAO является: привлечение талантливой молодёжи к проблемам астрономии и естественных наук.

Олимпиада проводится ежегодно в течение первых двух месяцев астрономической осени в обсерватории, научном исследовательском центре (городе) или институте одной из участвующих стран. Олимпиада проходит в 3 тура: теоретический, наблюдательный и практический.

Олимпиада рассчитана на школьников юношеского возраста, когда самым активным образом формируется интерес к астрономии. Тогда подготовка к участию все ещё представляет собой полезное и целенаправленное обучение, не переходя в самоцель и подобие тренировки. Это — основополагающая идея Международной астрономической олимпиады.

В Международных астрономических олимпиадах участвовали команды из Армении, Болгарии, Бразилии, Китая, Крыма, Индии, Индонезии, Ирана, Италии, Казахстана, Кореи, Латвии, Литвы, Москвы, Румынии, России, Сербии, Таиланда, Хорватии, Чехии, Швеции, Украины, Эстонии. Москва и Крым имеют отдельные команды.

Дочерняя олимпиада: Азиатско-Тихоокеанская астрономическая олимпиада (АТАО).

Список олимпиад

XX век

XXI век

См. также 
 Азиатско-Тихоокеанская астрономическая олимпиада
 Всероссийская олимпиада школьников по астрономии
 Международная олимпиада по астрономии и астрофизике

Ссылки 
  Официальный сайт Международной астрономической олимпиады
  Официальный сайт Азиатско-Тихоокеанской астрономической олимпиады

Астрономия и общество
Предметные олимпиады